Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet, do 2006 I liga polska w piłce nożnej kobiet
 I liga polska w piłce nożnej kobiet (nowa) – drugi poziom rozgrywek ligowych w polskiej piłce kobiet (od 2006)

Zobacz też